Чулко́во — название населённых пунктов в России:

 Чулково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Чулково — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Чулково — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Чулково — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Чулково — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Чулково — деревня в Туруханском районе Красноярского края.
 Чулково — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Чулково — деревня в Раменском районе Московской области.
 Чулково — село в Вачском районе Нижегородской области.
 Чулково — посёлок в Любинском районе Омской области.
 Чулково — село в Новосильском районе Орловской области.
 Чулково — село в Пронском районе Рязанской области.
 Чулково — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Чулково — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.